Die Divizia A 1982/83 war die 45. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 7. August 1982 und endete am 2. Juli 1983. Von Ende November bis Mitte Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde erneut Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1983/84
 2. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1983/84
 3. – Sportul Studențesc Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1983/84
 Universitatea Craiova – Pokalsieger; aufgrund verspäteter Meldung spielte Craiova nicht im Europapokal der Pokalsieger 1983/84, sondern im UEFA-Pokal 1983/84

Absteiger in die Divizia B 
FCM Brașov, Politehnica Timișoara, FC Constanța

Aufsteiger in die Divizia A 
Dunărea CSU Galați, Rapid Bukarest, FC Baia Mare

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1982/83 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1982/83 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1982/83
Liga-1-Saison